Haskamp ist der Familienname folgender Personen:

 August Haskamp (1870–1939), deutscher Politiker, Abgeordneter im Landtag Oldenburg
 Bettina Haskamp (* 1960), deutsche Redakteurin und Autorin
 Martin Haskamp (* 1958), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Josef Haßkamp, deutscher Politiker (Zentrum)